USS Charleston — кораблі ВМС США, названі на честь міста Чарлстон (Південна Кароліна).

 USS Charleston (1798) — галера, яка перебувала у складі ВМС США протягом 1798-1802 років, після чого була продана.
 USS Charleston (C-2) — бронепалубний крейсер, збудований у 1889 році. Затонув у 1899 році.
 USS Charleston (C-22) — легкий крейсер однойменного типу. На службі протягом 1905-1923 років. 
 USS Charleston (PG-51) — патрульний канонерський човен, на службі протягом 1936-1946 років. Навчальний корабель протягом 1948-1959 років.
 USS Charleston (LKA-113) —  десантне вантажне судно типу «Чарлстон». На службі протягом 1968-1992 років. У 2015 році виключений зі складу флоту, очікує на утилізацію.
 USS Charleston (LCS-18) — бойовий корабель прибережної зони типу «Індепенденс». Збудований у 2019 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни